Oukhov (masculin ; ) ou Oukhova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ivan Oukhov (1986-), athlète russe, spécialiste du saut en hauteur
 Vladimir Oukhov (1924-1996), athlète soviétique, spécialiste du 50 kilomètres marche

Patronyme russe